Мо́нды () — посёлок в Тункинском районе Бурятии. Административный центр сельского поселения «Монды».

География 
Монды — самый западный и высокогорный населённый пункт района. Расположен на Тункинском тракте в 83 км от села Кырен, в изолированной долине Верхнего Иркута, в виду массива Мунку-Сардык, подножие которого начинается в 10 км западнее посёлка. В 11 км на юго-запад по Тункинскому тракту, на перевале Мунгийн-Дабан, проходит государственная граница с Монголией и располагается погранпереход Монды — Ханх.

За посёлком на правом берегу Иркута, вверх по реке, ответвлением от Тункинского тракта в северо-западном направлении, начинается региональная автодорога 03К-035 Монды — Орлик, связывающая Окинский район Бурятии с остальной республикой.

Население

Инфраструктура 
Средняя общеобразовательная школа, детский сад, детская школа искусств (филиал), Дом культуры, библиотека, врачебная амбулатория, почтовое отделение, гостиница "Тункинская долина".

Достопримечательности 
 Саянская обсерватория Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, основана в 1966 году. Находится в 15 км юго-западнее посёлка.

Известные люди 
 Лыгденов, Солбон Дондокович — российский бурятский кинорежиссёр.

Примечания 

Населённые пункты Тункинского района